Wieprz bezeichnet:

 Wieprz, Nebenfluss der Weichsel
 Wieprz (Zalewo), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wieprz (Powiat Wadowicki), Ort und Gemeindesitz im Powiat Wadowicki der Woiwodschaft Kleinpolen
 Wieprz (Radziechowy-Wieprz), Ort und Gemeindesitz im Powiat Żywiecki der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Wieprz, Landgemeinde im Powiat Wadowicki